Во́лосов () — село в Переросльской сельской общине Надворнянского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1601 человек. Занимает площадь 20.086 км². Почтовый индекс — 78412. Телефонный код — 03475.

Ссылки 
 Волосов на сайте Верховной рады Украины